Кубок Білорусі з футболу 2021–2022 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру в Білорусі. Титул втретє здобув Гомель.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 червня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 червня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 липня 2021

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2021

|}

1/4 фіналу 

| colspan="6" style="background:#fcc;"|6/12 березня 2022

|-
| colspan="6" style="background:#fcc;"|7/13 березня 2022

|-
| colspan="6" style="background:#fcc;"|9/13 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6-7 квітня 2022 / 27 квітня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Білорусі на soccerway 

2021—2022
Білорусь
Білорусь
2021 у білоруському спорті
2022 у білоруському спорті